Eble d'Ussel – trovatore limosino
 Elias d'Ussel – trovatore limosino
 Gui d'Ussel – trovatore limosino
 Peire d'Ussel – trovatore limosino